Over the Limit — ежегодное pay-per-view (ППВ) шоу которое проводит World Wrestling Entertainment:

 Over the Limit (2010)
 Over the Limit (2011)
 Over the Limit (2012)